Ženská čtyřhra Adelaide International 2021 probíhala v druhé polovině února 2021. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyně titulu byl americko-čínský párNicole Melicharová-Martinezová a Sü I-fan, který do turnaje společně nezasáhl. Melicharová se turnaje účastnila, Sü I-fan vytvořila dvojici s Jang Čao-süan a prohrály v semifinále.

Vítězem se stal třetí nasazený, chilsko-americký pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, který ve finále za 1.48 hodiny zdolal americko-brazilské duo Hayley Carterovou s Luisou Stefaniovou. Po dvousetovém průběhu 6–7(4–7) a 6–4, rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Obě si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly třetí společnou trofej. Guarachiová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Krawczykovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (1. kolo)
  Tuan Jing-jing /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (vítězky)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Asia Muhammadová (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International 2021
WTA Tour 2021